Монсегюр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ло і Гаронна
 Монсегюр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда
 Монсегюр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди
 Монсегюр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї
 Монсегюр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ар'єж